Plusieurs personnages de la branche de la famille de Lusignan ayant régné sur l'île de Chypre ont porté le prénom de Pierre, notamment :

 Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre de 1358 à 1369
 Pierre II de Lusignan, roi de Chypre de 1369 à 1382, fils du précédent;
 Pierre de Lusignan, mort en 1451, comte titulaire de Tripoli, régent du royaume de Chypre, connétable de Jérusalem;